|-
| 152101 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152102 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152103 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152104 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152105 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152106 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152107 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152108 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152109 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152110 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152111 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152112 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152113 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152114 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152115 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152116 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152117 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152118 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152119 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152120 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152121 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152122 - ||  || 12 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152123 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152124 - ||  || 20 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152125 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152126 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152127 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152128 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152129 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152130 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152131 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152132 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152133 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152134 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152135 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152136 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152137 - ||  || 12 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152138 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152139 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152140 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152141 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152142 - || 2005 JT || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152143 - ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152144 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152145 - ||  || 9 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152146 Rosenlappin ||  || 9 iunie 2005 ||  || 
|-
| 152147 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152148 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152149 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152150 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152151 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152152 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152153 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152154 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152155 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152156 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152157 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152158 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152159 - ||  || 10 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152160 - ||  || 3 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152161 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152162 - ||  || 7 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152163 - ||  || 8 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152164 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152165 - || 2005 OF || 17 iulie 2005 ||  || 
|-
| 152166 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152167 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152168 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152169 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152170 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152171 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152172 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152173 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152174 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152175 - ||  || 29 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152176 - ||  || 6 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152177 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152178 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152179 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152180 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152181 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152182 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152183 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152184 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152185 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152186 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152187 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
|  ||  || 27 august 2005 || San Pedro de Atacama || CAOS
|-
| 152189 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152190 - ||  || 29 august 2005 ||  || 
|-
| 152191 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152192 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152193 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152194 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152195 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152196 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152197 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152198 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152199 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152200 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-